Акакоя́гуа () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Acacoyagua с языка науатль можно перевести, как: место вождя.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,3 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Лагунас, находится на высоте 1777 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Капитан-Луис-Анхель-Видалем, на юго-востоке с Эскуинтлой, на юго-западе с Акапетауа, и на западе с Мапастепеком.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 10 ноября 1947 года, по данным 2020 года в его состав входит 116 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 61 %;
 промышленность и строительство — 10,9 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 26 %;
 безработные — 2,1 %.

Сельское хозяйство 
Основные выращиваемые культуры: кукуруза, рис, авокадо, фасоль, бананы, манго, арбузы и другие.

Животноводство 
В муниципалитете разводится крупный рогатый скот, птицы и свиньи. Также существует небольшое поголовье коней и овец.

Туризм 
Достопримечательности, привлекающие туристов: пляжи в устьях рек, с открытыми барами и возможностью заняться спортивной рыбалкой. Также здесь расположен биосферный заповедник .

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,9 %;
 водоснабжение: 55,3 %;
 водоотведение: 95,3 %.

Туристические достопримечательности 
В муниципальном центре можно побывать в центральном парке, оформленном в японском стиле.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Мексика в цифрах. Акакоягуа 
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса